Премия Дэнни Хайнемана в области математической физики () — премия, ежегодно присуждаемая Американским физическим обществом (APS) совместно с Американским институтом физики (AIP). Была учреждена в 1959 году фондом Хайнемана, получила своё название в честь бизнесмена и мецената . Премия присуждается за опубликованные работы в области математической физики, которые внесли значительный вклад в эту область.

Лауреаты премии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница премии на сайте Американского физического общества (APS)  

Хайнемана в области математической физики
Хайнемана в области математической физики
Хайнемана в области математической физики
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1959 году
Награды по алфавиту
Математическая физика